Le Grand Prix moto de République tchèque 2006 est le douzième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2006. Il s'est déroulé sur le circuit de Masaryk du 18 au . C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Catégorie MotoGP

Qualifications MotoGP

Classement final MotoGP

Catégorie 250 cm³

Qualifications 250 cm³

Classement final 250 cm³

Catégorie 125 cm³

Qualifications 125 cm³

Classement final 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République tchèque
Sport en Tchéquie en 2006